De Brouwersplaats is een oude binnenplaats in het tweede kwadrant Rosariumbuurt, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in L-vorm van de Grote Kerkstraat in westelijke richting, halverwege afbuigend naar het noorden.

Geschiedenis 
Wanneer de binnenplaats precies is ontstaan, is niet bekend. Wel bestond er al in de 16e eeuw een onverhard straatje op deze plek, om het toenmalige weeshuis, in 1588 gesticht door Johan de Verwer, en Huize Schreurs aan de achterzijde te bereiken. In 1753 werd in de directe nabijheid al Venloosch Alt gebrouwen, waarbij de aanvankelijke steeg werd gebruikt om de achterzijde van de panden aan de Lomstraat, waar een aantal brouwerijen lagen, te bereiken.

Vlak voor de Eerste Wereldoorlog moet de binnenplaats zijn overkapt, waardoor een halconstructie ontstond. In deze hal stonden de stookketels waarin het bier werd gebrouwen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was deze brouwerij nog de enige bestaande brouwerij in Venlo, maar werd rond de bevrijding van Venlo, net als de gehele binnenstad van de stad, gebombardeerd. In 1944 hield de brouwerij op te bestaan, maar na de oorlog werden de aanliggende panden opnieuw opgebouwd. De overkapping werd echter niet hersteld. Vanaf 1960, toen het in het pand van Wolters-Van Wylick gevestigde weeshuis verdween, werd door deze familie een drukkerij in het pand gevestigd, waarbij de binnenplaats een verbinding vormde met de aan de Lomstraat gevestigde boekhandel van dezelfde familie. In de jaren 90 kwam de drukkerij leeg te staan en verwordde de binnenplaats tot slop. Tot die tijd was de Kleine Kerkstraat ook te bereiken via het Knibbelstraatje. Dit steegje is echter op dat moment dichtgebouwd.

Sinds 2010 is de nieuwe eigenaar van de voormalige brouwerij en drukkerij bezig met renovatie van het monumentale pand aan de Grote Kerkstraat, waarbij de steeg toegang zal verschaffen tot de nieuwgebouwde stadswoningen aan de binnenplaats.

Zie ook 
 La Belle Alliance (Venlo)
 Drukkerij Wolters-Van Wylick
 Huize Schreurs

Externe link 
 Bouwproject La Belle Alliance
 Brochure woningcorporatie woningen Brouwersplaats

Straat in Venlo binnenstad